Beano – nome proprio di persona italiano maschile
Beano – frazione di Codroipo (provincia di Udine)
The Beano – rivista antologica a fumetti britannica

Pagine correlate
Bean